Runda Formuły 2 na torze Red Bull Ring – ósma runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2022.

Wyniki

Kwalifikacje 
W sprincie kolejność pierwszej dziesiątki została odwrócona.

Źródło: FIA

Sprint

Wyścig 
Źródło: FIA

Najszybsze okrążenie

Wyścig główny

Wyścig 
Źródło: FIA

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy 
Źródło: FIA

Zespoły 
Źródło: FIA

Serie towarzyszące

Formuła 1

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2022 w Formule 2
2022 w Austrii